Sergio Scatizzi – pittore e poeta italiano
Simone Scatizzi – vescovo cattolico italiano